Марселас има више значења:
 Марселас (Њујорк)
 Марселас (Мичиген)